USS Kennedy — кораблі ВМС США

 Названі на честь американського політика та письменника Джона Пендлтона Кеннеді ( )
 USS John P. Kennedy (1853) — корабель забезпечення, придбаний флотом у 1853 році та проданий у 1855 році
 USS Kennedy (DD-306) — есмінець типу «Клемсон». На службі протягом 1919-1931 років
 Названі на честь Джозефа Патрика Кеннеді-молодшого, брата Джона Кеннеді, який загинув під час Другої світової війни
USS Joseph P. Kennedy Jr. (DD-850) — есмінець типу «Гірінг». На службі протягом 1945-1973 років. Корабель-музей.

 Названі на честь Джона Кеннеді, 35-го президента Сполучених Штатів Америки
USS John F. Kennedy (CV-67) — ударний авіаносець типу «Кітті-Хок». На службі протягом 1968-2007 років.
 USS John F. Kennedy (CVN-79) — ударний авіаносець типу «Форд». Закладений у 2015 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни